Vyznání může být:

 vyznání víry – krédo
 Apoštolské vyznání
 Nicejské vyznání víry
 Nicejsko-konstantinopolské vyznání
 Vyznání Quicumque
 Chalkedonské vyznání
 Helvetské vyznání
 vyznání hříchů – zpověď

jiné
 Vyznání (svatý Augustin)

Související články 
 konfese
 denominace

Externí odkazy